

Encyklopedyczne osoby noszące nazwisko Lahiri 
 Anya Lahiri (ur. 1982) – brytyjska modelka
 Jhumpa Lahiri (ur. 1967) – amerykańska powieściopisarka
 Shyama Charan Lahiri (ur. 1828, zm. 1895) – indyjski guru